Příjmení Janotka nosí více významných osobností:

 Alois Janotka (1891–1990) – československý legionář v Rusku, účastník bitvy u Zborova, důstojník prvorepublikové armády, za protektorátu spolupracovník Tří králů 
 Tomáš Janotka (* 1982) – český fotbalový obránce či záložník